Dioptromysis är ett släkte av kräftdjur. Dioptromysis ingår i familjen Mysidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Pungräkor
Dioptromysis